Etiqueta - conjunto de normas sociais.
Etiqueta à mesa - uma variação das regras de etiqueta.
Netiqueta - outra variação destas regras, desta vez voltada para a Internet
Regras de etiqueta islâmica para banheiro
Etiqueta no Japão

Outros 
Etiquetagem - processo de identificação de arquivos.
Etiqueta adesiva - espécie de papel usado para identificar produtos.
Etiqueta (moda) - pequeno tecido que identifica ou qualifica um produto de vestuário, ou acessório de moda.

Desambiguação